Жа́ниу да Си́лва Куа́друс (; 25 января 1917, Кампу-Гранди, Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия — 16 февраля 1992, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский государственный деятель, адвокат, президент Бразилии с 31 января по 25 августа 1961 года.

Начало карьеры 
Получил юридическое образование. Политическую карьеру начал в 1950 году, став членом муниципалитета города Сан-Паулу. В 1953—1954 годах мэр города Сан-Паулу.

В 1955—1959 губернатор штата Сан-Паулу.

В 1959—1961 депутат Конгресса Бразилии.

В должности президента 
Вступил в должность президента Бразилии 31 января 1961 года.

Во внешней политике занял более независимую от США позицию, в частности восстановил дипломатические отношения с СССР и другими социалистическими странами, разорванные в октябре 1947 года. В частности, им был поддержан режим Фиделя Кастро на Кубе, а революционер Че Гевара был награждён высшим знаком отличия Бразилии, Орденом Южного Креста.

Во время захвата лайнера «Санта-Мария» подержал действия лиц, угнавших судно в знак протеста против фашизма в Португалии, и предоставил им убежище в Бразилии.

Такая политика нового президента не понравилась ни США, ни финансовой элите, ни военной верхушке Бразилии. В стране начался очередной политический кризис. 24 августа 1961 года по национальному телевидению страны выступил Карлос Ласерда, губернатор штата Гуанабара, который заявил, что в Бразилии готовится государственный переворот, а президент уже не имеет реальной власти. На следующий день было обнародовано письмо Куадруша, адресованное парламенту, в котором он снял с себя полномочия президента.

В это время вице-президент, Жуан Гуларт, совершал официальный визит в Китай и не мог занять президентское кресло, поэтому верховную власть в стране временно принял спикер Палаты депутатов Раньери Мадзилли.

После президентства 
В 1986—1988 вновь занимал пост мэра Сан-Паулу.

Память 
В честь Куадруша назван муниципалитет Президенти-Жаниу-Куадрус в штате Баия.

Литература 
 

Президенты Бразилии
Юристы Бразилии
Мэры Сан-Паулу
Выпускники Университета Сан-Паулу
Губернаторы штата Сан-Паулу
Депутаты Законодательного собрания штата Сан-Паулу
Члены Палаты депутатов Бразилии